Ви́рий Галл () — римский государственный деятель конца III века.

Биография 
О Галле практически ничего не известно, кроме того, что он был корректором Кампании, очевидно, после 298 года, а в 298 году занимал должность ординарного консула вместе с Аницием Фаустом.

Он был язычником и имел статую Диониса, которой приносил жертвы.

Примечания

Литература